Vedder steht für:
Vedder River, Nebenfluss des Sumas River (Flusssystem Fraser River) in British Columbia, Kanada

Personen:
 Christoph Vedder (* 1947), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Clemens Vedder (* 1947), deutscher Private-Equity-Unternehmer
 Eddie Vedder (* 1964), amerikanischer Rockmusiker
 Elihu Vedder (1836–1923), amerikanischer Maler, Buchillustrator und Dichter
 Eva Vedder (* 1999), niederländische Tennisspielerin
 Heinrich Vedder (1876–1972), deutscher Missionar, Sprachforscher, Ethnologe und Historiker
 Jake Vedder (* 1998), US-amerikanischer Snowboarder
 Lena Vedder (* 1995), deutsche Volleyballspielerin
 Maria Vedder (* 1948), Medienkünstlerin und Professorin an der Universität der Künste Berlin
 Ulrike Vedder (* 1963), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Germanistin
 Ursula Vedder (1955–2018), deutsche Klassische Archäologin

Siehe auch:
 Fedder
 Veder